El Torneig de Houston 2018, conegut oficialment com a U.S. Men's Clay Court Championships 2018 i com a Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championships 2018, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 50a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 15 d'abril de 2018 al River Oaks Country Club de Houston, Texas, Estats Units.

El tennista local Steve Johnson va reeditar el títol que va guanyar l'any passat.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2018
ATP World Tour 2018